Dawda Leigh (ur. 27 czerwca 1986 w Oslo) – norweski piłkarz grający na pozycji pomocnika. Posiada również obywatelstwo gambijskie.

Życiorys

Kariera klubowa 
Profesjonalną karierę piłkarską rozpoczął w Vålerenga Fotball. 31 sierpnia 2012 przeszedł do Sandefjord Fotball, gdzie przebywał do 1 stycznia 2013. 30 marca 2015 został zawodnikiem Kristiansund BK. 16 sierpnia 2016 został zawodnikiem Moss FK.

Kariera reprezentacyjna 
23 lipca 2005 rozegrał mecz w reprezentacji Norwegii do lat 19 przeciw reprezentacji Anglii U-19.

Statystyki

Klubowe 
 Występy i gole według sezonu, klubu i konkurencji

Sukcesy

Klubowe 
 Vålerenga Fotball
 Wicemistrz Norwegii: 2010

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy piłkarze
Norwegowie pochodzenia gambijskiego
Piłkarze Skeid Fotball
Piłkarze Vålerengi Fotball
Piłkarze Sandefjord Fotball
Piłkarze Kristiansund BK
Piłkarze Moss FK
Ludzie urodzeni w Oslo
Urodzeni w 1986
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019